Begani ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Begani (1770–1837), italienischer General
 Orsini Begani (* 1874), Philologe